Beiersdorf kan syfta på:

 Beiersdorf AG – ett tyskt företag
 Beiersdorf, Beiersdorf-Freudenberg – en tidigare stad i Brandenburg
 Beiersdorf, Görlitz – en stad i Sachsen